Edmund van Lancaster, bijg. Crouchback, (Londen, 16 januari 1245 - Bayonne, 5 juni 1296) was een zoon van Hendrik III van Engeland en van Eleonora van Provence.

Levensloop
In 1253 werd hij door paus Innocentius IV aangesteld tot vorst van Sicilië en Apulië, terwijl de echte koning van Sicilië, Koenraad IV nog in leven was. Toen Koenraad IV overleed en zijn zoon Koenradijn volwassen werd, was de titel 'Koning van Sicilië' waardeloos voor Edmund geworden, omdat zijn aanspraken vervielen. In 1265 werd hij echter graaf van Leicester en van Lancaster. Edmund trok in 1271 mee met zijn oudere broer Edward voor de Negende Kruistocht.
Edmund was gehuwd met:
 Aveline van Forz (1259-1274)
 Blanca van Artesië,
en werd de vader van:
 Thomas van Lancaster (1278-1322)
 Hendrik van Lancaster (1281-1345)
 Jan van Beaufort (1282-1327)
 Maria (1284-1289).

Voorouders

Referenties & Bibliografie

Huis Plantagenêt
Persoon in de kruistochten
Persoon in de 13e eeuw